Мансырев

 Мансыревы — татарский княжеский род.
 Мансырев, Серафим Петрович (1866—1928) — русский адвокат, общественный деятель и публицист, член IV Государственной думы от города Риги.
 Мансырев, Файзулла Саитович (Михаил Савельевич Мансуров; 1882—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Башкирского ЦИКа и Башревкома.